Hendrik XIII van Beieren, hertog van Neder-Beieren (1253-1290)
 Hendrik XIII van Schwarzburg, graaf van Schwarzburg-Blankenburg (1349-1357)